Voici la liste des planètes mineures numérotées de 238001 à 239000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 238001 à 239000

238001-238100

238101-238200

238201-238300

238301-238400

238401-238500

238501-238600

238601-238700

238701-238800

238801-238900

238901-239000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 200 001 à 300 000